Pleasant View ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pleasant View (Alabama)
 Pleasant View (Arkansas)
 Pleasant View (Jefferson County, Colorado)
 Pleasant View (Montezuma County, Colorado)
 Pleasant View (Idaho)
 Pleasant View (Illinois)
 Pleasant View (Indiana)
 Pleasant View (Kalifornien)
 Pleasant View (Kentucky)
 Pleasant View (Maryland)
 Pleasant View (Michigan)
 Pleasant View (Montana)
 Pleasant View (North Carolina)
 Pleasant View (Fayette County, Ohio)
 Pleasant View (Stark County, Ohio)
 Pleasant View (Armstrong County, Pennsylvania)
 Pleasant View (Centre County, Pennsylvania)
 Pleasant View (Dauphin County, Pennsylvania)
 Pleasant View (Juniata County, Pennsylvania)
 Pleasant View (York County, Pennsylvania)
 Pleasant View (Cheatham County, Tennessee)
 Pleasant View (Cannon County, Tennessee)
 Pleasant View (Loudon County, Tennessee)
 Pleasant View (Utah County, Utah)
 Pleasant View (Weber County, Utah)
 Pleasant View (Virginia)
 Pleasant View (Jackson County, West Virginia)
 Pleasant View (Lincoln County, West Virginia)
 Pleasant View (Marion County, West Virginia)
 Pleasant View (Wood County, West Virginia)

in Kanada:
 Pleasant View (Toronto)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Pleasant View (Bedford County, Virginia), ID-Nr. 06001043
 Pleasant View (Chesterfield County, Virginia), ID-Nr. 75002018

Siehe auch:
 Pleasant View Township
 Pleasantview